Дуговой разряд — термин который может означать:

 То же, что и электрическая дуга
 Дуговой разряд с накалённым катодом